

Film
The End of the Game  – film del 1919 diretto da Jesse D. Hampton
 The End of the Game – documentario del 1975 diretto da Robin Lehman

Musica
 The End of the Game – album di Peter Green del 1970